Билли Лаш (; род. 30 ноября 1981, Нью-Хейвен, Коннектикут) — американский актёр.

Биография 
Билли Лаш окончил Coral Springs High School в Корал-Спрингс, Флорида в 1999 году и поступил в университет штата Флорида на театральный факультет. 

Лаш исполнял главные роли в таких сериалах как «Братья Доннелли», «Поколение убийц» и «Власть закона». Также он озвучил Чужого в игре Dishonored.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки